

Sigle 
 Santerno Anonima Ferroviaria – società ferroviaria italiana
 Servizio Ausiliario Femminile – corpo femminile delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana fondato il 18 aprile 1944
 Società Alpina Friulana http://www.alpinafriulana.it
 Società autoservizi friulani – denominazione commerciale della Autoservizi Friuli-Venezia Giulia S.p.A. – SAF, azienda di trasporto pubblico del Friuli-Venezia Giulia (Italia)
Service to the Armed Forces – sezione della Croce Rossa americana che si occupa di supporto ai militari in missione all'estero e alle loro famiglie.
 Slovak Air Force – designazione internazionale in lingua inglese della Vzdušné sily Slovenskej republiky, l'aeronautica militare della Slovacchia
 Soccorso alpino forestale – reparto del Corpo forestale dello Stato
 Società aeroporto fiorentino – vecchia denominazione di Aeroporto di Firenze S.p.A.
 Società autotrasporti friulani – società di autotrasporti pubblici operante nel Friuli (in provincia di Udine)
Société Aéronautique Française (Avions Dewoitine) – azienda aeronautica francese fondata da Émile Dewoitine
 (Nucleo) Speleo-alpino-fluviale – reparto dei Vigili del Fuoco
 Sudanese air force – designazione internazionale in lingua inglese della Al-Quwwat al-Jawwiyya al-Sudaniyya, l'aeronautica militare del Sudan

Astronomia 
 4162 SAF – asteroide

Codici 
 SAF – codice nazionale CIO per il Sudafrica in uso dal 1904 al 1960
 SAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Fe (Stati Uniti)
 saf – codice ISO 639-3 della lingua safaliba

Altro 
 SAF Publishing – casa editrice britannica